Bundestagswahlkreis 137 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Paderborn – Gütersloh III (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Höxter – Lippe II (2002 bis 2009)
 Bundestagswahlkreis Hanau (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Limburg (1949 bis 1976)